Ред Лејк има више значења:
 Округ Ред Лејк (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Ред Лејк (Минесота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Минесота
 Ред Лејк (Онтарио), је општина у Канади у покрајини Онтарио